Auburn har flere betydninger:

Stednavne

Australien 
 Auburn, New South Wales
 Auburn, South Australia
 Auburn, Victoria

Canada 
 Auburn, Nova Scotia
 Auburn, Ontario

USA 
 Auburn, Alabama
 Auburn, Californien
 Auburn, Colorado
 Auburn, Georgia
 Auburn, Illinois
 Auburn, Indiana
 Auburn, Iowa
 Auburn, Kansas
 Auburn, Kentucky
 Auburn, Maine
 Auburn, Massachusetts
 Auburn, Michigan
 Auburn, Nebraska
 Auburn, New Hampshire
 Auburn, New Jersey
 Auburn, New York
 Auburn, North Carolina
 Auburn, Oregon
 Auburn, Pennsylvania
 Auburn, Rhode Island
 Auburn, Washington
 Auburn, West Virginia
 Auburn, Wyoming

Andet 
 Auburn (sanger)
 Auburn Correctional Facility